Villa Ocampo puede hacer referencia a:

 Villa Ocampo, casa de veraneo de la familia Ocampo, donde vivió Victoria Ocampo; actualmente convertida en museo;
 Villa Ocampo, ciudad de la provincia de Santa Fe, Argentina;
 Villa Ocampo, población del estado mexicano de Durango.